On the Run (englisch für Auf der Flucht) steht für:

Film:
 On the Run (1958), britischer Spielfilm von Ernest Morris
 On the Run (1983), US-amerikanischer Spielfilm von Mende Brown
 Hongkong Connection – On the Run, Hongkong-Spielfilm von Alfred Cheung aus dem Jahr 1988
 On the Run (1999), US-amerikanischer Spielfilm von Bruno de Almeida
 On the Run (2011), französischer Spielfilm von Eric Valette

Musik:
 On the Run (Jay-Chou-Album), Musikalbum von Jay Chou aus dem Jahr 2007
 On the Run (Jason-Hartman-Album), Musikalbum von Jason Hartman aus dem Jahr 2009
 On the Run, ein Titel des Albums Chance von Manfred Mann's Earth Band
 englische Version eines Titels von Falco, siehe Auf der Flucht